De 1000 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 10 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 16 maart 2014.

Titelverdedigster was Heather Richardson uit de Verenigde Staten, zij won vier van de negen races en veroverde mede hierdoor genoeg punten voor de eerste plaats in het klassement. Brittany Bowe en Karolína Erbanová werden tweede en derde. Richardson verdedigde haar titel met succes nadat ze vier van de zes wedstrijden gewonnen had. Ze bleef opnieuw Bowe voor en dit keer werd Olga Fatkoelina derde in de eindstand.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Astana

Berlijn

Inzell

Heerenveen

Vrouwen 1000 meter
2013/2014